Savoyen steht für:

 Savoyen, eine Landschaft, die sich heute im Wesentlichen auf die französischen Départements Haute-Savoie und Savoie erstreckt
 Herzogtum Savoyen, historisches Territorium in Westeuropa
 Haus Savoyen, italienische Herrscherdynastie

Savoyen ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Hans von Savoyen (um 1450–um 1500), deutscher Baumeister und Bildhauer der Spätgotik
 Thomas von Savoyen (≈1252–1282), Adliger aus dem Königreich Arelat, siehe Thomas III. (Savoyen)

Siehe auch:
 Savoie
 Savoy
 Savoye